Rojas se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alexander Rojas
 Angela M. Rojas
 Isabel Rojas
 Teodoro Rojas